Лихай ( или Lichaj) — англоязычная фамилия и топоним:
 Лихай, Эрик (род. 1988) — американский футболист польского происхождения.
 Лихай — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США.
 Лихай-Эйкерс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 (691) Лихай — астероид главного пояса, который был открыт 11 декабря 1909 года.